Krešimir Nikić – cestista croato
 Miloš Nikić – pallavolista serbo
 Slobodan Nikić – pallanuotista serbo